Il doppio del Davidoff Swiss Indoors 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Agustín Calleri e Fernando González erano i detentori del titolo, ma González non ha partecipato.
Solo Calleri ha partecipato facendo coppia con Juan Martín del Potro, ma si sono ritirati per l'infortunio di Calleri prima del loro primo match contro Mark Knowles e Daniel Nestor.

Mark Knowles e Daniel Nestor hanno battuto in finale 4–6, 6–4, 10–8, Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski.

Teste di serie

  Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)

  Chris Haggard /  Petr Pála (primo turno)
  Yves Allegro /  Robert Lindstedt (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Davidoff Swiss Indoors 2006
ATP Tour 2006